Arroyal puede referirse a:

Lugares de España:

 Arroyal: Localidad situada en la comarca de Alfoz de Burgos y en la actualidad depende del Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas en la provincia de Burgos (Castilla y León).

 Arroyal: Capital del municipio de Valdeprado del Río (Cantabria).

Personas

León de Arroyal, escritor español del siglo XVIII.